Cette page regroupe l'ensemble du patrimoine immobilier de la ville belge d'Ostende (seconde partie).

|}

Voir aussi 

 
 Liste des monuments historiques d'Ostende/Partie 1
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Ostende 2
Bâtiment à Ostende